Уильям Бойс (; 11 сентября 1711 — 7 февраля 1779) — английский композитор. Много писавший для театра и королевского двора, под конец жизни посвятил себя духовной музыке, на идеях которой вырос благодаря постоянному общению с знатоками церковной музыки в Лондоне. Бойс много содействовал тому, что в Англии церковный стиль сохранился в большей чистоте, чем в других странах. Большое значение имеет его собрание духовных произведений, изданное под названием «Cathedral Music» (3 т., Лонд., 1760—78). Этим изданием Бойс содействовал распространению духовных произведений английских композиторов эпохи Реформации.

Биография 

Уильям Бойс родился в Лондоне в семье Джона Бойса, столяра-краснодеревщика и плотника, и его жена Элизабет Кордуэлл. Был крещён 11 сентября 1711 года. Начальное музыкальное образование Уильям получил в хоре мальчиков в соборе Святого Павла, будучи обладателем сопрано. В настоящее время дом, в котором располагается хоровая школа, назван его именем. Когда в силу возрастных изменений голос Бойса начал ломаться, он был вынужден покинуть хор и начал обучаться искусству игры на органе под руководством церковного органиста и композитора Мориса Грина. В 1734 году Бойс получил своё первое место в качестве профессионального органиста в Оксфордской часовне (), которая на самом деле была полноценной церковью на Оксфорд-стрит, названной так в честь своего основателя, графа Оксфорда. Бойс оставался там следующие два года, и к тому же преподавал в различных школах, расположенных недалеко от церкви.

Затем Бойс перешёл на службу на такую же должность в церковь Святого Михаила в Корнхилле (), и одновременно стал придворным композитором в Королевской часовне (). Год спустя он был назначен руководителем английского музыкального «Фестиваля трёх хоров» (), ежегодного праздника, который проводится в августе с начала XVIII века. «Фестиваль трёх хоров» стал первым в стране музыкальным мероприятием такого рода и проводится до сих пор. Как видно из его названия, первоначально в фестивале участвовали всего три хора из трёх кафедральных соборов, однако со временем его программа существенно расширилась. Благодаря этому, известность Бойса значительно выросла к середине XVIII века. В 1749 году он принял предложение стать органистом в Церкви всех святых (), и тогда же началось его сотрудничество с театром Друри-Лейн — он сочинил немало музыкальных произведений для этого театра в следующие три года.

Когда в 1755 году умер учитель Бойса Морис Грин и освободилась должность Мастера королевской музыки, т.е. пожизненного руководителя королевского оркестра и придворного композитора, эту должность предложили именно Уильяму Бойсу, что считается вершиной его творчества и музыкальной карьеры. В качестве Мастера королевской музыки Бойс стал очень влиятельной в Лондоне персоной. Он писал музыку, в основном, оды, по специальным случаям, как правило, торжественным. К ним относились свадьбы, похороны, праздники и т.п. Тогда же Бойс был назначен дирижёром ежегодного фестиваля Sons of Clergy Festival, проводимого собором Святого Павла.

В 1758 году Королевская часовня, где Бойс уже работал как композитор, наняла его в качестве главного органиста. К сожалению, именно в это время обострились проблемы слуха у музыканта, он стал быстро терять слух и был вынужден отказаться от своих должностей органиста в церквях святого Михаила и Всех Святых. Его глухота начала развиваться ещё в юные годы, но не мешала ему, пока не стала прогрессировать к концу жизни.

Будучи вынужден выйти на пенсию, Бойс взял на себя непростую обязанность отредактировать и организовать коллекцию английской церковной музыки, написанной многочисленными композиторами, в том числе Уильямом Бердом и Генри Пёрселлом. Этот грандиозный сборник под названием «Соборная Музыка» (), был начат ещё много лет назад его учителем Морисом Грином. Большая часть этих произведений и сегодня составляет репертуар Англиканской церкви. Первый том «Соборной музыки» вышел в 1760 году. Второй том был опубликован в 1768 году, третий в 1773 году.

В 1760 году, Джон Уолш (), известный как издатель произведений Генделя, публикует «Восемь симфоний» (), сборник самых известных работ Бойса.

Уильям Бойс умер 7 февраля 1779 года. После смерти композитора его популярность заметно снизилась, и в XIX веке он был практически забыт. Творчество Уильяма Бойса было заново открыто слушателями и музыкальными критиками в 1930-х годах, спустя полтора века после его кончины, благодаря композитору и дирижёру Константу Ламберту, отредактировавшему и исполнившему со своим оркестром некоторые из произведений Бойса.

Творчество 
Бойс был автором внушительного количества музыкальных произведений, из которых наиболее известны его гимны, увертюры и симфонии, объединяющие классический барочный стиль с новаторскими элементами. Их большая часть была написана для театра. Кроме того, Бойс писал для клавишных инструментов, а также произведения для камерных оркестров – особенно успешным оказался цикл из 12 сонат для трио в итальянской манере, опубликованный в 1747 году.

Примечания

Литература 
 
 Bartlett, Ian. 2003. "Lambert, Finzi and the Anatomy of the Boyce Revival". Musical Times 144, no. 1884 (Autumn): 54–59.
 Bartlett, Ian, and Robert J. Bruce. 2001. "Boyce, William". The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell. London: Macmillan Publishers.
 Bruce, Robert J. 2005. "Boyce, William (bap. 1711, d. 1779)", Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, [2004; online edition, Oct 2005; subscription or UK library membership required]
 Kenyon, Nicholas. 1978–79. "William Boyce (1711–1779)" Music and Musicians 27, no. 6:24–27.

Композиторы Великобритании
Академические музыканты Великобритании
Композиторы эпохи барокко
Композиторы по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 11 сентября
Родившиеся в 1711 году
Умершие в 1779 году
Умершие 7 февраля
Глухие композиторы
Мастера королевской музыки